Jungdeutschland bezeichnet
 Jungdeutschland-Bund, Dachorganisation bürgerlicher Jugendverbände zur Wehrerziehung der deutschen Jugend
 Junges Deutschland (Literatur), eine literarische Strömung

Siehe auch:
 Junges Deutschland